Lac Levasseur peut se référer à:

Toponymes

Pont du Lac-Levasseur, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 48° 26' 10" N; 73° 59' 05 O.
Lac Levasseur, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 53' 45" N; 70° 52' 57" O.
Lac Levasseur, Franquelin (municipalité), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. Coordonnées: 49° 22' 41" N; 67° 51' 48" O.
Lac Levasseur, Saint-Calixte (municipalité), MRC Montcalm (municipalité régionale de comté), Lanaudière, Québec. Coordonnées: 45° 59' 18" N; 73° 51' 28" O.
Lac Levasseur (rivière Faguy), La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 48° 28' 06" N; 74° 01' 14" O.
Lac Levasseur, Nord-du-Québec, Québec. Coordonnées: 54° 35' 44" N; 64° 45' 50" O.
Lac Levasseur, Passes-Dangereuses (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 49° 29' 02" N; 71° 18' 03" O.
Lac Levasseur (Étang), La Tuque (Ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 47° 36' 57" N; 73° 05' 18" O.